In 1977/78 werd het 40e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 8e keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1977/78